Norregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norregöl (Hjortsberga socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (5,7 ha)
Norregöl (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Norregöl (Asa socken, Småland, 633645-144461), sjö i Vetlanda kommun och Växjö kommun,  (18,5 ha)
Norregöl (Asa socken, Småland, 634289-143240), sjö i Växjö kommun,  (6,17 ha)
Norregöl (Barkeryds socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Norregöl (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Norre göl (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Norregöl (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Norregöl, Småland, sjö i Mönsterås kommun,  (12,1 ha)

Se även
Norrgölen
Norragölen, sjö i Nässjö kommun, 
Norregyl, sjö i Ronneby kommun,  (2,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn